Dead Again signifie Mort encore en anglais et peut désigner :

Cinéma 

 , film américain de  sorti en 1991 ;
 , film américain de Nathan Guerra sorti en 2014 ;
 , film sud-coréen de Dave Silberman sorti en 2016.

Musique

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .

Album 

 , album du groupe  sorti le  ;
 , album du groupe  sorti le .